Saint-Nicolas-des-Bois (Manche)
Saint-Nicolas-des-Bois (Orne)